Rubín může být:

 rubín – barevný nerost, drahokam
 Rubín (Mostecká pánev) – vrch v Mostecké pánvi v okrese Louny
 Rubín (hradiště) – hradiště na vrchu Rubín v okrese Louny
 Rubín (divadlo) – pražské alternativní divadlo v domě U Tří korun na Malostranském náměstí, dnes Klub Rubín
 Rubín (odrůda jablek)
 Dům Rubín – dům v Karlových Varech (kulturní památka)
 Rubín – postava z nejstaršího českého dramatu Mastičkář
 starší značka televizorů

Příjmení
 Josef Rubín (* 1926) – český geolog

Související články 
 Rubin